Серрадилья-дель-Арройо ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия.  Занимает площадь 80,54 км². Население — 344 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 107 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки